

Павловичі — зняте з обліку село, Вітебська область, Вітебський район, Новкинська сільська рада

Павловичі — село, Підляське воєводство, Сім'ятицький повіт, гміна Мельник

Села:
 Павловичі — Волинська область, Володимирський район, колишній (до 2020 року) Локачинський район, Війницька сільська рада
 Павловичі — Житомирська область, Коростенський район, Овруцька міська громада

 Павловичі — колишнє село, Львівська область, Сокальський район